Le vendredi  est le 292 jour de l'année 1877.

Naissances 
 Coran d'Ys (mort en 1954), peintre français
 Eline Biarga (morte le ), artiste lyrique (soprano) suisse
 Joanni Perronet (mort le ), escrimeur français

Décès 
 Albert Morice (né le ), médecin, naturaliste, anthropologue et explorateur français
 John Winthrop Chanler (né le ), politicien américain

Voir aussi 
 19 octobre et octobre 1877